Дара () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни П'єтроаселе.
 Дара () — село в Румунії, у повіті Сату-Маре. Входить до складу комуни Доролц.
 Дара — гора, гірська вершина в горах Фегераш (Румунія).
 Дар'а — місто в Сирії.
 Дар'а (провінція) — мухафаза Сирії.
 Дар'а (мінтака) — район у Сирії.
 Дар'а (Ес-Сувейда) — поселення друзів у Сирії
 Дара (Месопотамія) - візантійська фортеця в Месопотамії..

 Айн-Дара (сучасна назва) — найдавніший храм на території сучасної Сирії.